Гран-при США 1969 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 5 октября 1969 года на трассе Уоткинс-Глен.

На этой гонке вновь появился Марио Андретти за рулём полноприводного Lotus 63. Джордж Итон заменил Билла Брэка в команде BRM. На формировочном круге перед стартом возникли проблемы с двигателем на машине Брюса Макларена, из-за чего новозеландец был вынужден сойти с трассы ещё до старта. Обладатель поула Йохен Риндт лидировал в начале гонки, но на 12 круге его обошёл Джеки Стюарт. Спустя несколько кругов австриец вернул первую позицию, в то время как Стюарт сошёл на 35 круге из-за поломки двигателя. Риндт лидировал до финиша и одержал первую победу в карьере.

Также эта гонка запомнилась тяжёлой аварией Грэма Хилла. Англичанин, шедший на шестом месте, на 88 круге вылетел с трассы и двигатель его машины заглох. Хилл выбрался из машины, завёл её, толкая руками, после чего продолжил гонку, не застегнув ремни. Вскоре выяснилось, что при вылете одно из колёс оказалось пробито, и, проезжая мимо боксов, Хилл подал сигнал, чтобы механики готовились к замене колеса. В боксы он заехать не успел: в конце прямой колесо лопнуло, машина вновь вылетела с трассы и перевернулась, Хилл вылетел из автомобиля и сломал обе ноги.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-11 Йохен Риндт

12-20 Джеки Стюарт

21-108 Йохен Риндт

Ссылки 
 
 
 

1969
1969 год в Нью-Йорке
Гран-при США